В митологията:
 Автоноя (дъщеря на Кадъм) – дъщеря на Кадъм
 Автоноя (дъщеря на Кефей) – дъщеря на аргонавта Кефей, наричана още Антиноя
 Автоноя (дъщеря на Пирей) – дъщеря на Пирей
 Небесно тяло
 Автоноя (спътник) – спътник на Юпитер